Montrevel (Isère)
 Montrevel (Jura)

Desambiguações de topônimos